Die Spor Toto Süper Lig 2012/13 war die 55. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 17. August 2012 mit dem Spiel Eskişehirspors gegen den Aufsteiger Akhisar Belediyespor. Die Spielzeit endete mit dem 34. Spieltag am 19. Mai 2013, die Winterpause dauerte vom 23. Dezember 2012 bis zum 18. Januar 2013.

Der Meister der Süper Lig wurde nicht wie im vergangenen Jahr im Play-off-Modus ermittelt, sondern nach der regulären Saison. Aufsteiger Akhisar Belediyespor wurde der 68. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig. Nachdem 32. Spieltag sicherte sich Galatasaray Istanbul durch ein 4:2-Heimsieg gegen Sivasspor vorzeitig die 19. Meisterschaft der Vereinsgeschichte und stieg zum alleinigen Rekordmeister bis April 2014 auf.

Die zwei Erstplatzierten der Saison nahmen gemäß UEFA-Fünfjahreswertung an der UEFA Champions League 2013/14 teil, wobei der Erstplatzierte direkt qualifiziert war und der Zweitplatzierte entsprechend seinem Klub-Koeffizienten sich erst über die Qualifikationsrunden qualifizieren musste. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier, sowie der Pokalsieger qualifizierten sich für die UEFA Europa League 2013/14.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2012/13 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren der Zweitligameister Akhisar Belediyespor, der Vizemeister Elazığspor und der Play-off-Sieger Kasımpaşa Istanbul. Während Elazığspor mit dem Aufstieg nach neun Jahren und Kasımpaşa nach einem Jahre in die Süper Lig zurückkehrte, bedeutete der Aufstieg für Akhisar Belediyespor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach Tor-Schnitt und alphabetisch geordnet.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Meiste Torvorlagen (Assists) 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler nach Vorlagen-Schnitt und  alphabetisch geordnet.

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Sponsoren

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Wissenswertes 
 Die Ausländerregelung für die Spielzeit 2012/13 beschränkte sich auf 6+2, also durfte jede Mannschaft maximal acht ausländische Fußballspieler in den Spielkader, der 18 Plätze enthält, aufnehmen. Davon war jeder Mannschaft erlaubt maximal sechs ausländische Fußballspieler in der Startaufstellung bzw. auf dem Spielfeld einzusetzen und maximal zwei weitere ausländische Fußballspieler durften Platz auf der Ersatzbank nehmen. Jedem Verein war zulässig unbegrenzt an ausländischen Fußballspielern unter Vertrag zu nehmen.
 Zur Saison 2012/13 vergab Aufsteiger Elazığspor seine Namensrechte für die Dauer einer Spielzeit an die Firma Sanica Boru A.Ş. und nahm in der Spielzeit mit dem Namen Sanica Boru Elazığspor am Wettbewerb teil. Als Gegenleistung erhielt der Verein Netto drei Millionen Türkische Lira (entsprach zum damaligen Wechselkurs 1,37 Millionen €).

Siehe auch 
 Türkischer Fußballpokal 2012/13
 PTT 1. Lig 2012/13
 TFF 2. Lig 2012/13
 TFF 3. Lig 2012/13

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Süper Lig Saison 2012/13 auf tff.org (türkisch)
 Tabelle und Spielplan der Süper Lig Saison 2012/13 auf Kicker.de
 Tabelle und Spielplan der Süper Lig Saison 2012/13 auf mackolik.com (türkisch)
 Süper Lig – Saison 2012/13 auf der offiziellen Website des türkischen Fußballverbands (türkisch)

Einzelnachweise 

2012/13
Süper Lig 2012/13